Ащеу́лов переу́лок — переулок в Центральном административном округе города Москвы на территории Красносельского района. Соединяет улицу Сретенка и Костянский переулок. Лежит между Рыбниковым переулком и Луковым переулком. Нумерация домов ведётся от Сретенки.

Происхождение названия 
Название закрепилось в середине XVIII века по фамилии домовладельца «артиллерии слесаря» Алексея Ащеулова. Фамилия Ащеулов, в свою очередь, происходит от Ащеул — насмешник, зубоскал.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 3 — Доходный дом (1884, архитектор В. С. Астафьев)
 № 9 — Доходный дом (1904, архитектор И. В. Михайловский)

По чётной стороне:

Транспорт 
 Станции метро «Тургеневская» и «Чистые пруды».
 Автомобильное движение по Ащеулову переулку одностороннее, по направлению от Костянского переулка к улице Сретенке.

Улица в произведениях литературы и искусства 
Ащеулов переулок был упомянут в названии пьесы в репертуаре Московской императорской труппы 29 ноября 1840 г.: «Покойная ночь, или Суматоха в Ащеуловом переулке» — пьеса П. И. Григорьева, переделка французского водевиля Локруа и О. Анисе-Буржуа «Passe minuit». На самом деле петербургский автор и актёр Александринского театра П. И. Григорьев назвал своё произведение «Покойная ночь, или Суматоха в Щербаковом переулке» (Ащеулов переулок в Москве, Щербаков переулок в Санкт-Петербурге). Но при московской постановке название петербургского переулка было изменено на название московского переулка.

Ащеулов переулок также фигурирует в романе Бориса Акунина «Любовник смерти»: здесь селится сыщик Эраст Фандорин, после долгого отсутствия вернувшись в Москву из-за границы.

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Ащеулов переулок
 Ащеулов переулок на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей